„9“ е седми и последен студиен албум на хевиметъл групата Mercyful Fate. Албумът продължава тежкия звук на Dead Again, както и отбелязва завръщането на сатанинските и окултни текстове.

Състав 
 Кинг Дайъмънд – вокали
 Ханк Шърман – китара
 Майк Уийд – китара
 Шарли Д'Анджело – бас
 Бярн Холм – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мърсифул Фейт
Музикални албуми от 1999 година